Wasco, een merknaam waaronder waskrijt verkocht wordt
 Wasco (Californië), een plaats in de staat Californië in de Verenigde Staten
 Wasco (Oregon), een plaats in de staat Oregon in de Verenigde Staten
 Wasco County, een county in de staat Oregon in de Verenigde Staten
 Wasco (volk), een indianenvolk uit de staat Oregon in de Verenigde Staten
 Wasco (tekenaar), pseudoniem van Henk van der Spoel, een Nederlandse striptekenaar.